Zupančič (variante : Župančič) est un patronyme slovène dérivé de Zupan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1966), philosophe slovène ;
  (1925–1980), écrivain slovène ;
 Boštjan Zupančič (né en 1947), avocat et juge slovène ;
 Marko Župančič (1914–2007), architecte, urbaniste et photographe slovène ;
  (née en 1946), actrice slovène ;
 Miran Zupančič, né en 1989, un sauteur à ski slovène ;
 Nik Zupančič (né en 1968), joueur puis entraîneur de hockey sur glace slovène ;
 Oton Župančič (1878–1949), poète et traducteur slovène.

Notes et références

Voir aussi 
 Zupan